Wales bezeichnet folgende topographische Objekte:

 den britischen Landesteil Wales
 das ehemalige Fürstentum Wales
 Wales (Wahlkreis), für die Wahlen zum Europaparlament
 einen Ort in South Yorkshire, siehe Wales (South Yorkshire)
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wales (Alaska)
 Wales (Maine)
 Wales (Massachusetts)
 Wales (Minnesota), im Lake County
 Wales Township (Michigan)
 Wales (New York)
 Wales (North Dakota)
 North Wales (Pennsylvania)
 Wales (Utah)
 Wales (Wisconsin)
 einen Ort in der Township of South Stormont in Ontario in Kanada
 den australischen Bundesstaat New South Wales
 den früheren Namen des südafrikanischen Orts Mathoshe

Wales ist der Familienname folgender Personen:
 Brooke Wales (* 1990), US-amerikanische Skirennläuferin
 Caleb Wales (* 1988), Fußballschiedsrichterassistent aus Trinidad und Tobago
 George Edward Wales (1792–1860), US-amerikanischer Politiker
 Horace Geoffrey Quaritch Wales (1900–1981), englischer Orientalist
 Howard Wales (1943–2020), US-amerikanischer Keyboarder
 Johann von Wales (Johannes Galensis), Kirchenrechtler und von 1205 bis 1220 Lehrer in Bologna u. a. von Tankred von Bologna, 
 Johannes von Wales († 1285), Theologe
 Jimmy Wales (* 1966), Unternehmer und Wikipedia-Gründer
 John Wales (1783–1863), US-amerikanischer Politiker
 Joseph H. Wales, US-amerikanischer Ichthyologe
 Lissa Wales (1957–2005), US-amerikanische Fotografin
 Mona Wales (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Ross Wales (* 1947), US-amerikanischer Schwimmer
 Wally Wales (1895–1980), US-amerikanische Schauspielerin
 William Wales (1734–1798), britischer Astronom

Sonstiges:
 Wales-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Wales Head, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Wales Island, diverse Inseln
 Wales Stream, Gletscherbach im Viktorialand, Antarktika
 Prince of Wales, Titel des Thronfolgers britischer Monarchen
 University of Wales, ehemalige föderale Universität in Wales

Siehe auch: